Luigi de' Rossi (1474-1519), cardinale.
Luigi Rossi (1597 ca.-1653), compositore e musicista.
Luigi Rossi (1795-1860), politico, senatore del Regno di Sardegna e sindaco di Mortara.
Luigi Rossi (1828-1892), imprenditore e fondatore di Martini & Rossi
Luigi Rossi (1852-1911), politico, deputato e senatore del Regno d'Italia
Luigi Rossi (1853-1923), pittore svizzero
Luigi Rossi (1864-1890), politico svizzero, Consigliere di Stato del Canton Ticino.
Luigi Rossi (1867-1941), politico, deputato e ministro del Regno d'Italia.
Luigi Rossi (1892), imprenditore e membro della Consulta Nazionale
Luigi Rossi (1910-1997), politico, deputato della Repubblica Italiana.
Luigi Rossi (1929-1999), giornalista italiano.
Luigi Rossi Bernardi (1932-2019), medico e biochimico.
Luigi Rossi di Montelera (1946-2018), sottosegretario e deputato della Repubblica.